Cadix peut désigner :

Toponyme

Cadix (Cádiz en espagnol), capitale de la province de Cadix.

Cadix : commune française, située dans le département du Tarn.

Patronyme 

 Alain Cadix (né en 1948), directeur d’établissement d'enseignement supérieur.

Divers 
 Cadix Club de Fútbol, un club espagnol de football basé à Cadix.
Patronyme hispanique
 Cadix, nom de code d'une cellule de déchiffrement franco-polono-espagnole, pendant la Seconde Guerre mondiale.
 La Belle de Cadix, une opérette française créée en 1945